Szalai József
 Szalai József (1892–1990) tornász, műugró, sportvezető
 Szalai József (1929) cimbalomművész
 Szalai József (1930) dramaturg
 Szalai József (1942) festőművész, grafikus
 Szalai József (1948) szakszervezeti vezető
 Szalai József (1951) építészmérnök, faipari mérnök
 Szalai József (1961) atléta, gátfutó
 Szalai József (2002) labdarúgó

Szalay József
 Szalay József (1704–1760) jezsuita szerzetes
 Szalay József (1802–1876) a szczawnicai gyógyfürdő kiépíttetője
 Szalay József (1830–1908) honvédfőhadnagy
 Szalay József (1855–1917) református lelkész
 Szalay József (1857–1885) történész, levéltáros
 Szalay József (1870–1937) író, könyvgyűjtő, 1915-től Szeged rendőrkapitánya
 Szalay József (1898–1988) gépészmérnök
 Szalay József (1908–1969) jogász, bíró
 Szalay József (?) művészettörténész
Szalay József (1952) művésztanár, a MROE elnöke

Jegyzetek